D26 (Haute-Marne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Marne
 D26 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D26 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië